Denissowo () ist der Name russischer Orte, unter anderen:

 Denissowo (Iwanowo), Dorf in der Oblast Iwanowo
 Denissowo (Jaroslawl), Dorf in der Oblast Jaroslawl
 Denissowo (Kemerowo), Dorf in der Oblast Kemerowo
 Denissowo (Krasnojarsk), Dorf in der Region Krasnojarsk
 Denissowo (Kurgan), Dorf in der Oblast Kurgan
 Denissowo (Kursk), Dorf im Rajon Kursk, Oblast Kursk
 Denissowo (Leningrad), Siedlung in der Oblast Leningrad
 Denissowo (Lipezk), Dorf in der Oblast Lipezk
 Denissowo (Nischni Nowgorod), Dorf in der Oblast Nischni Nowgorod
 Denissowo (Perm), Dorf in der Oblast Perm
 Denissowo (Rjasan), Dorf in der Oblast Rjasan
 Denissowo (Tjumen), Dorf in der Oblast Tjumen